В Соединённых Штатах насчитывается 11 округов с названием Калхун ():

 округ Калхун — штат Айова
 округ Калхун — штат Алабама
 округ Калхун — штат Арканзас
 округ Калхун — штат Джорджия
 округ Калхун — штат Западная Виргиния
 округ Калхун — штат Иллинойс
 округ Калхун — штат Мичиган
 округ Калхун — штат Миссисипи
 округ Калхун — штат Техас
 округ Калхун — штат Флорида
 округ Калхун — штат Южная Каролина